Apokrif, Apokrif iratok
Apokrif, folyóirat